Possart ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Possart (1841–1921), deutscher Schauspieler
 Felix Possart (1837–1928), deutscher (Orient-)Maler (meist italienische/religiöse Motive), Sekretär und Kalkulator sowie Jurist
 Gerhard Possart (1923–1996), österreichischer Politiker
 Paul Anton Fedor Konstantin Possart (1808–1860), deutscher Privatgelehrter und Bibliothekar

Siehe auch:
 Possardt
 Bossart